Карри́льо ( — «телега») — испанская фамилия.

Карри́льо () — португальская фамилия.

 Известные носители
 Каррильо, Альтамиро (1924—2012) — бразильский музыкант, флейтист и композитор.
 Каррильо, Альфонс Ласо де ла Вега — испанский писатель начала XVII века.
 Каррильо, Андре (род. 1991) — перуанский футболист, атакующий полузащитник.
 Каррильо, Венсеслао (1889—1963) — один из лидеров 2-й Испанской Республики, соучастник путча 1939 г.
 Каррильо, Донован (род. 1999) — мексиканский фигурист.
 Каррильо, Гуидо (род. 1991) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Монако».
 Каррильо, Мартин (1561—1630) — испанский учёный, историк.
 Каррильо, Сантьяго (1915—2012) — генеральный секретарь Коммунистической партии Испании.
 Каррильо, Хильберто (1951—1996) — кубинский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года.
 Каррильо, Хосе Марио (род. 1990) — испанский гандболист.
 Каррильо, Хулиан (1875—1965) — мексиканский композитор, скрипач, дирижёр и теоретик музыки.
 Каррильо, Эльпидия (род. 1961) — мексиканская актриса, кинорежиссёр, сценарист.
 Каррильо, Эрнан — один из первых колонизаторов Латинской Америки.

 Известные носители двойной фамилии
 Каррильо Флорес, Антонио (1909—1986) — мексиканский политический деятель.
  Каррильо Флорес, Фернандо (род. 1963) – колумбийский государственный деятель.
 Каррильо Фуэнтес, Амадо (1956—1997) — мексиканский наркоторговец.
 Каррильо Фуэнтес, Висенте (род. 1962) — мексиканский наркоторговец.
 Баррон и Каррильо, Мануэль (1814—1884) — испанский художник.
 Гомес Каррильо, Энрике (1873—1927) —  гватемальский писатель.

Другое 
 Каррильо — небольшой ударный кратер на западной окраине Моря Смита на видимой стороне Луны.